La stagione 2022-2023 dei Dallas Mavericks è la 43ª stagione della franchigia, la 43ª nella NBA, la 43ª a Dallas.

Draft 

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. AI Mavericks spettava una scelta al primo round.

Roster

Uniformi 

 Casa

Trasferta 

Alternativa 

Alternativa 

Alternativa

Risultati

Regular season 

|-style="background:#fcc;"
| 1
| 19 ottobre
| @  Phoenix Suns
| 105-107
| Dončić (35)
| Dončić (9)
| Dončić (6)
| Footprint Center (17.071)
| 0–1
|-style="background:#cfc;"
| 2
| 22 ottobre
|  Memphis Grizzlies
| 137-96
| Dončić (32)
| Wood (12)
| Dončić (10)
| American Airlines Center (20.377)
| 1–1
|-style="background:#fcc;"
| 3
| 25 ottobre
| @  New Orleans Pelicans
| 111-113
| Dončić (37)
| Dončić (11)
| Dončić (7)
| Smoothie King Center (14.020)
| 1–2
|-style="background:#cfc;"
| 4
| 27 ottobre
| @  Brooklyn Nets
| 129-125 (1 t.s.)
| Dončić (41)
| Dončić (11)
| Dončić (14)
| Barclays Center (18.039)
| 2–2
|-style="background:#fcc;"
| 5
| 29 ottobre
|  Oklahoma City Thunder
| 111-117 (1 t.s.)
| Dončić (31)
| Dončić (16)
| Dončić (10)
| American Airlines Center (20.307)
| 2–3
|-style="background:#cfc;"
| 6
| 30 ottobre
|  Orlando Magic
| 114-105
| Dončić (44)
| Wood (10)
| Dončić, Dinwiddie (5)
| American Airlines Center (20.042)
| 3–3

|-style="background:#cfc;"
| 7
| 2 novembre
|  Utah Jazz
| 103-100
| Dončić (33)
| Wood (10)
| Dončić (11)
| American Airlines Center (19.877)
| 4–3
|-style="background:#cfc;"
| 8
| 4 novembre
|  Toronto Raptors
| 111-110
| Dončić (35)
| Dončić (8)
| Dinwiddie (7)
| American Airlines Center (20.177)
| 5–3
|-style="background:#cfc;"
| 9
| 7 novembre
|  Brooklyn Nets
| 96-94
| Dončić (36)
| Powell (8)
| Dončić (6)
| American Airlines Center (20.011)
| 6–3
|-style="background:#fcc;"
| 10
| 9 novembre
| @  Orlando Magic
| 87-94
| Dinwiddie (29)
| Dončić, McGee (6)
| Dončić (6)
| Amway Center (18.165)
| 6–4
|-style="background:#fcc;"
| 11
| 10 novembre
| @  Washington Wizards
| 105-113
| Dinwiddie (33)
| Dončić (9)
| Dončić (6)
| Capital One Arena (18.320)
| 6–5
|-style="background:#cfc;"
| 12
| 12 novembre
|  Portland Trail Blazers
| 117-112
| Dončić (42)
| Dončić (13)
| Dončić (10)
| American Airlines Center (20.277)
| 7–5
|-style="background:#cfc;"
| 13
| 15 novembre
|  Los Angeles Clippers
| 103-101
| Dončić (35)
| Dončić (11)
| Dinwiddie (6)
| American Airlines Center (19.810)
| 8–5
|-style="background:#fcc;"
| 14
| 16 novembre
|  Houston Rockets
| 92-101
| Hardaway Jr. (28)
| Finney-Smith, Wood (8)
| Dinwiddie (10)
| American Airlines Center (19.602)
| 8–6
|-style="background:#cfc;"
| 15
| 18 novembre
|  Denver Nuggets
| 127-99
| Dončić (33)
| Dončić (12)
| Dončić (11)
| American Airlines Center (20.135)
| 9–6
|-style="background:#fcc;"
| 16
| 20 novembre
|  Denver Nuggets
| 97-98
| Green (23)
| Dončić (9)
| Dončić, Dinwiddie (8)
| American Airlines Center (20.244)
| 9–7
|-style="background:#fcc;"
| 17
| 23 novembre
| @  Boston Celtics
| 112-125
| Dončić (42)
| Wood (12)
| Dončić (9)
| TD Garden (19.156)
| 9–8
|-style="background:#fcc;"
| 18
| 26 novembre
| @  Toronto Raptors
| 100-105
| Dončić (24)
| Dončić (7)
| Dončić (9)
| Scotiabank Arena (19.800)
| 9–9
|-style="background:#fcc;"
| 19
| 27 novembre
| @  Milwaukee Bucks
| 115-124
| Dončić (27)
| Wood (7)
| Dončić (12)
| Fiserv Forum (17.341)
| 9–10
|-style="background:#cfc;"
| 22
| 29 novembre
| @  Golden State Warriors
| 116-113
| Dončić (35)
| Dončić (12)
| Dončić (12)
| American Airlines Center (20.277)
| 10–10

|-style="background:#fcc;"
| 21
| 1 dicembre
| @  Detroit Pistons
| 125-131 (1 t.s.)
| Dončić (35)
| Wood (8)
| Dončić (10)
| Little Caesars Arena (18.106)
| 10–11
|-style="background:#cfc;"
| 22
| 3 dicembre
| @  New York Knicks
| 121-100
| Dončić (30)
| Dinwiddie (9)
| Dinwiddie (9)
| Madison Square Garden (18.319)
| 11–11
|-style="background:#cfc;"
| 23
| 5 dicembre
|  Phoenix Suns
| 130-111
| Dončić (33)
| Wood (9)
| Dončić (8)
| American Airlines Center (20.227)
| 12–11
|-style="background:#cfc;"
| 24
| 6 dicembre
| @  Denver Nuggets
| 116-115
| Hardaway Jr. (29)
| Dončić (10)
| Dončić (12)
| Ball Arena (19.520)
| 13–11
|-style="background:#fcc;"
| 25
| 9 dicembre
|  Milwaukee Bucks
| 105-106
| Dončić (33)
| Wood (9)
| Dončić (11)
| American Airlines Center (20.277)
| 13–12
|-style="background:#fcc;"
| 26
| 10 dicembre
| @   Chicago Bulls
| 115-144
| Dinwiddie (27)
| Wood (9)
| Dinwiddie (8)
| United Center (19.528)
| 13–13
|-style="background:#cfc;"
| 27
| 12 dicembre
|  Oklahoma City Thunder
| 121-114
| Dončić (38)
| Dončić (11)
| Dinwiddie (10)
| American Airlines Center (19.877)
| 14–13
|-style="background:#fcc;"
| 28
| 14 dicembre
|  Cleveland Cavaliers
| 90-105
| Dončić (30)
| Wood (7)
| Dinwiddie (7)
| American Airlines Center (20.093)
| 14–14
|-style="background:#cfc;"
| 29
| 16 dicembre
|  Portland Trail Blazers
| 130-110
| Dončić (33)
| Wood (12)
| Dončić (9)
| American Airlines Center (20.191)
| 15–14
|-style="background:#fcc;"
| 30
| 17 dicembre
| @  Cleveland Cavaliers
| 99-100 (1 t.s.)
| Walker (32)
| Wood (14)
| Walker (7)
| Rocket Mortgage FieldHouse (19.432)
| 15–15
|-style="background:#fcc;"
| 31
| 19 dicembre
| @  Minnesota Timberwolves
| 106-116
| Dinwiddie (20)
| Wood (13)
| Dinwiddie, Dončić (7)
| Target Center (16.627)
| 15–16
|-style="background:#cfc;"
| 32
| 21 dicembre
| @  Minnesota Timberwolves
| 104-99
| Dončić (25)
| Dončić (9)
| Dončić (10)
| Target Center (16.164)
| 16–16
|-style="background:#cfc;"
| 33
| 23 dicembre
| @  Houston Rockets
| 112-106
| Dončić (50)
| Dončić (8)
| Dončić (10)
| Toyota Center (16.989)
| 17–16
|-style="background:#cfc;"
| 34
| 25 dicembre
|  Los Angeles Lakers
| 124-115
| Dončić (32)
| Dončić (9)
| Dončić (9)
| American Airlines Center (20.441)
| 18–16
|-style="background:#cfc;"
| 35
| 27 dicembre
|  New York Knicks
| 126-121 (1 t.s.)
| Dončić (60)
| Dončić (21)
| Dončić (10)
| American Airlines Center (20.377)
| 19–16
|-style="background:#cfc;"
| 36
| 29 dicembre
|  Houston Rockets
| 129-114
| Dončić (35)
| Dončić (12)
| Dončić (13)
| American Airlines Center (20.307)
| 20–16
|-style="background:#cfc;"
| 37
| 31 dicembre
| @  San Antonio Spurs
| 126-125
| Dončić (51)
| Wood (7)
| Dončić (9)
| AT&T Center (18.354)
| 21–16

|-style="background:#cfc;"
| 38
| 2 gennaio
| @  Houston Rockets
| 111-106
| Dončić (39)
| Dončić (12)
| Dončić (8)
| Toyota Center (18.055)
| 22–16
|-style="background:#fcc;"
| 39
| 5 gennaio
|  Boston Celtics
| 95-124
| Dončić (23)
| Wood (12)
| Dinwiddie (5)
| American Airlines Center (20.413)
| 22–17
|-style="background:#cfc;"
| 40
| 7 gennaio
|  New Orleans Pelicans
| 127-117
| Dončić (34)
| Dončić (10)
| Dončić (10)
| American Airlines Center (20.300)
| 23–17
|-style="background:#fcc;"
| 41
| 8 gennaio
| @  Oklahoma City Thunder
| 109-120
| Wood (27)
| Wood (16)
| Dinwiddie (8)
| Paycom Center (16.317)
| 23–18
|-style="background:#fcc;"
| 42
| 10 gennaio
| @  Los Angeles Clippers
| 101-113
| Dončić (43)
| Dončić (11)
| Dončić (7)
| Crypto.com Arena (15.828)
| 23–19
|-style="background:#cfc;"
| 43
| 12 gennaio
| @  Los Angeles Lakers
| 119-115
| Dončić (35)
| Dončić, Wood (14)
| Dončić (13)
| Staples Center (18.997)
| 24–19
|-style="background:#fcc;"
| 44
| 14 gennaio
| @  Portland Trail Blazers
| 119-136
| Dinwiddie (25)
| Dončić (6)
| Dončić (10)
| Moda Center (19.393)
| 24–20
|-style="background:#fcc;"
| 45
| 15 gennaio
| @  Portland Trail Blazers
| 123-140
| Dinwiddie (28)
| Wood (16)
| Dinwiddie (9)
| Moda Center (19.393)
| 24–21
|-style="background:#fcc;"
| 46
| 18 gennaio
|  Atlanta Hawks
| 122-130
| Dončić (30)
| Wood, Finney-Smith (9)
| Dončić (8)
| American Airlines Center (20.125)
| 24–22
|-style="background:#cfc;"
| 47
| 20 gennaio
|  Miami Heat
| 115-90
| Dončić (34)
| Dončić (12)
| Dončić (7)
| American Airlines Center (20.326)
| 25–22
|-style="background:#fcc;"
| 48
| 22 gennaio
|  Los Angeles Clippers
| 98-112
| Dončić (29)
| Dončić (10)
| Dinwiddie (5)
| American Airlines Center (20.026)
| 25–23
|-style="background:#fcc;"
| 49
| 24 gennaio
|  Washington Wizards
| 126-127
| Dončić (41)
| Dončić (15)
| Dinwiddie (8)
| American Airlines Center (20.077)
| 25–24
|-style="background:#cfc;"
| 50
| 26 gennaio
| @  Phoenix Suns
| 99-95
| Dinwiddie (36)
| Finney-Smith (12)
| Dinwiddie (9)
| Footprint Center (17.071)
| 26–24
|-style="background:#fcc;"
| 51
| 28 gennaio
| @  Utah Jazz
| 100-108
| Dinwiddie (35)
| Finney-Smith (9)
| Dinwiddie (8)
| Vivint Arena (18.206)
| 26–25
|-style="background:#cfc;"
| 52
| 30 gennaio
|  Detroit Pistons
| 111-105
| Dončić (53)
| Dončić, Powell (8)
| Dončić (5)
| Vivint Arena (19.777)
| 27–25

|-style="background:#cfc;"
| 53
| 2 febbraio
|  New Orleans Pelicans
| 111-106
| Dončić (31)
| Dončić (8)
| Dinwiddie, Finney-Smith, Luka Dončić (4)
| American Airlines Center (19.670)
| 28–25
|-style="background:#fcc;"
| 54
| 4 febbraio
| @  Golden State Warriors
| 113-119
| Dinwiddie (25)
| Finney-Smith (9)
| Wright (5)
| Chase Center (18.064)
| 28–26
|-style="background:#cfc;"
| 55
| 6 febbraio
| @  Utah Jazz
| 124-111
| Green, Hardy (29)
| Powell (16)
| Wright, Wood, Hardy (4)
| Vivint Arena (18.206)
| 29–26
|-style="background:#cfc;"
| 56
| 8 febbraio
| @  Los Angeles Clippers
| 110-104
| Irving (24)
| Powell, Wood (6)
| Bullock (6)
| Crypto.com Arena (18.377)
| 30–26
|-style="background:#cfc;"
| 57
| 10 febbraio
| @  Sacramento Kings
| 122-114
| Irving (25)
| McGee (9)
| Irving (10)
| Golden 1 Center (18.111)
| 31–26
|-style="background:#fcc;"
| 58
| 11 febbraio
| @  Sacramento Kings
| 128-133 (1 t.s.)
| Irving (28)
| Dončić (9)
| Irving (7)
| Golden 1 Center (18.111)
| 31–27
|-style="background:#fcc;"
| 59
| 13 febbraio
|  Minnesota Timberwolves
| 121-124
| Irving (36)
| Dončić (12)
| Dončić, Irving (6)
| American Airlines Center (20.325)
| 31–28
|-style="background:#fcc;"
| 60
| 15 febbraio
| @  Denver Nuggets
| 109-118
| Dončić (37)
| Powell (10)
| Dončić (9)
| Ball Arena (19.627)
| 31–29
|-style="background:#cfc;"
| 61
| 23 febbraio
|  San Antonio Spurs
| 142-116
| Dončić (28)
| Powell (8)
| Dončić (10)
| American Airlines Center (20.287)
| 32–29
|-style="background:#fcc;"
| 62
| 26 febbraio
|  Los Angeles Lakers
| 108-111
| Dončić (26)
| Irving (11)
| Dončić, Irving (5)
| American Airlines Center (20.411)
| 32–30
|-style="background:#fcc;"
| 63
| 28 febbraio
|  Indiana Pacers
| 122-124
| Dončić (39)
| Dončić (8)
| Irving (9)
| American Airlines Center (20.277)
| 32–31

|-style="background:#cfc;"
| 64
| 2 marzo
|  Philadelphia 76ers
| 133-126
| Dončić (42)
| Kleber (6)
| Dončić (12)
| American Airlines Center (20.002)
| 33–31
|-style="background:#fcc;"
| 65
| 5 marzo
|  Phoenix Suns
| 126-130
| Dončić (34)
| Dončić (9)
| Irving (7)
| American Airlines Center (20.311)
| 33–32
|-style="background:#cfc;"
| 66
| 7 marzo
|  Utah Jazz
| 120-116
| Irving (33)
| Dončić (10)
| Irving (8)
| American Airlines Center (20.277)
| 34–32

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagione 2022-2023 delle squadre di pallacanestro
2022-2023